Топоровский:

 Топоровский, Боаз (род. 1980) — израильский политический деятель.
 Топоровский, Игорь Владимирович (род. 1966) — коллекционер.
 Топоровский, Ян (Яков) Михайлович (род. 1946) — журналист, сценарист и поэт.